Świstówka – nazwa występująca często w Tatrach i oznaczająca dolinę lub jej część, zamieszkaną w przeszłości lub obecnie przez świstaki.

 Świstówka Huncowska – górne piętro Doliny Huncowskiej w słowackich Tatrach Wysokich
 Świstówka Jaworowa – odgałęzienie Doliny Jaworowej w słowackich Tatrach Wysokich
 Świstówka Liptowska – górne piętro Doliny Tomanowej Liptowskiej w słowackich Tatrach Zachodnich
 Świstówka Roztocka – górne piętro Doliny Roztoki w polskich Tatrach Wysokich
 Świstówka Waksmundzka – odnoga Doliny Waksmundzkiej w polskich Tatrach Wysokich
 Mała Świstówka – górne piętro Doliny Miętusiej w polskich Tatrach Zachodnich
 Niżnia Świstówka Małołącka – górne piętro Doliny Małej Łąki w polskich Tatrach Zachodnich
 Wielka Świstówka – górne piętro Doliny Miętusiej
 Wyżnia Świstówka Małołącka – górne piętro Doliny Małej Łąki

Zobacz też 
 Świstowa Czuba
 Dolina Świstowa
 Dolina Świstowa Jaworzyńska